Момент (Moment), лат. momentum (movimentum од movere, „кретати се"), „покрећуће“, кретање као пребивајућа сила (док је motio кретање као процес, а motus покрет као резултат) да се покрене само себе или нешто друго; пренесено: 

 у физици уопштено производ две физичке величине од којих једна има димензију дужине момент импулса, момент силе,  диполни момент,   магнетни момент,...  
 у математици се дефинише момент функције који у различитим дисциплинама (механици, статистици, физици) може да добије различита тумачења. Момент може бити (нултог), првог, другог итд. реда... 

Не мешати са појмом моменат који означава временски распон, временски час, тренутак.

Математика
Физика